

События

Римская империя 
 Консулы Луций Цейоний Коммод (Элий Вер) и Секст Веттулен Цивика Помпеян.
 Лето: Адриан называет своим преемником Элия Вера.
 136—140 — Папа св. Хигиен (Гигин).
 изгнание римлянами евреев из Иерусалима.
 Гигин становится римским папой вместо Телесфора.

Азия 
 В результате тяжёлых войн, власть ханьской империи в Сиюе (Восточный Туркестан) пошатнулась. Междоусобные войны княжеств.

Скончались 
 Елевферий (епископ Византийский) (129—136)
 Телесфор (папа римский) (125—136), святой христианской церкви, мученик

Галерея

См. также